

Musica 
 Ringo Starr – batterista britannico
 Ringo Starr – singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Pagine correlate 
 Ringo